O09 steht für:
 O09, ICD-10-GM-Code für die Schwangerschaftsdauer während der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O09
 O09, FAA-Code für den Round Valley Airport in Covelo, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O09